Се́лихово — село в Конаковском районе Тверской области России. Административный центр Селиховского сельского поселения.

История 

Село известно с XVI века. Принадлежало Троице-Сергиевой лавре, а затем князьям Селиховским.

В 1833 году в селе была построена каменная Ильинская церковь. После 1861 года являлось казенным селением.

До революции село относилось к Корчевскому уезду Тверской губернии и являлось волостным центром. Волость славилась тележным и сапожным промыслами.

В конце 1930-х годов получило развитие кустарное производство - в Селихове кустари объединились в большую артель.

В 1992 году в селе имелось 525 хозяйств, 1605 жителей.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Илии Пророка (1815).

Известные люди 
В селе родился врач Пётр Алексеевич Илинский.

В селе в церкви во имя Илии Пророка служил священномученик Арсений Троицкий.

Примечания 

Населённые пункты Конаковского района